Türkmenbaşy est le nom officiel depuis le  du président du Turkménistan Saparmyrat Nyýazow (1940-2006).
Türkmenbaşy est une ville du Turkménistan anciennement appelée Krasnovodsk.
 Il existe également un District de Türkmenbaşy.
Türkmenbaşy est le nouveau nom officiel du mois de janvier en langue turkmène.